Mame kan syfta på:

 Mame (musikal) – amerikansk musikal som fick Tony Award för bästa musikal 1966
 Mame (film) – amerikansk film från 1974